Bevrijdingsmuseum Zeeland, een museum in de Zeeuwse plaats Nieuwdorp
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, een museum in de Gelderse plaats Groesbeek
Victory Museum, een museum in de Groningse plaats Grootegast.